Dolgoje (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Dolgoje (Orjol), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Orjol, Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 in der Oblast Archangelsk:
 Dolgoje (Archangelsk)
 in der Oblast Belgorod:
 Dolgoje (Belgorod, Gubkin), im Rajon Gubkin
 Dolgoje (Belgorod, Korotscha), im Rajon Korotscha
 Dolgoje (Belgorod, Waluiki), im Rajon Waluiki
 Dolgoje (Belgorod, Weideljewka), im Rajon Weideljewka
 in der Oblast Brjansk:
 Dolgoje (Brjansk, Rognedino), im Rajon Rognedino
 Dolgoje (Brjansk, Surasch), im Rajon Surasch
 in der Oblast Kaliningrad:
 Dolgoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad (bis 1938 Beinigkehmen, 1938 bis 1946 Beinicken, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 in der Oblast Kaluga:
 Dolgoje (Kaluga, Chwastowitschi), im Rajon Chwastowitschi
 Dolgoje (Kaluga, Mossalsk), im Rajon Mossalsk
 Dolgoje (Kaluga, Uljanowo), im Rajon Uljanowo
 in der Oblast Kursk:
 Dolgoje (Kursk), im Rajon Kursk
 Dolgoje (Kursk, Solotuchino), im Rajon Solotuchino
 in der Oblast Lipezk:
 Dolgoje (Lipezk, Chlewnoje), im Rajon Chlewnoje
 Dolgoje (Lipezk, Dankow), im Rajon Dankow, Landgemeinde Dolgoje
 Dolgoje (Lipezk, Dankow, Woskressenskoje), im Rajon Dankow, Landgemeinde Woskressenskoje
 Dolgoje (Lipezk, Jelez), im Rajon Jelez
 in der Oblast Nowgorod:
 Dolgoje (Nowgorod)
 in der Oblast Orjol:
 Dolgoje (Orjol, Mzensk), im Rajon Mzensk
 Dolgoje (Orjol, Salegoschtsch), im Rajon Salegoschtsch
 Dolgoje (Orjol, Swerdlowski), im Rajon Swerdlowski
 Dolgoje (Orjol, Werchowje), im Rajon Werchowje
 in der Oblast Pskow:
 Dolgoje (Pskow)
 in der Oblast Smolensk:
 Dolgoje (Smolensk, Akatowo), im Rajon Gagarin, Landgemeinde Akatowo
 Dolgoje (Smolensk, Gagarin), im Rajon Gagarin, Landgemeinde Gagarin
 in der Oblast Tula:
 Dolgoje (Tula, Kirejewsk), im Rajon Kirejewsk
 Dolgoje (Tula, Leninski), im Rajon Leninski
 in der Oblast Woronesch:
 Dolgoje (Woronesch)

Siehe auch:
 Dowhe (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung

ru:Долгое